Op het toernooi van Wimbledon in 2022 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van vrijdag 1 tot en met donderdag 7 juli in de Londense wijk Wimbledon.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Desirae Krawczyk en Neal Skupski waren het tweede reekshoofd – zij prolongeerden hun titel. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Australische koppel Samantha Stosur en Matthew Ebden in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Krawczyk had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Brit Skupski geen.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
 De Nederlander Jean-Julien Rojer en de Japanse Ena Shibahara waren als eerste geplaatst – zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld door het Australische koppel Samantha Stosur en Matthew Ebden.
 Zijn landgenote Demi Schuurs speelde samen met Ariel Behar uit Uruguay – zij strandden in de eerste ronde.
 De derde Nederlander, Matwé Middelkoop, had de Australische Ellen Perez aan zijn zijde – zij werden in de tweede ronde verslagen door Desirae Krawczyk en Neal Skupski.
Er waren geen Nederlandse paren. Ook waren er geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams 
De plaatsingslijst was gebaseerd op de WTA- en ATP-dubbelspelranglijsten per 27 juni 2022.

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Toernooischema Wimbledon
 Actueel toernooischema Wimbledon
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2022